

Toponymie

dans la Voïvodie de Mazovie
 Mińsk Mazowiecki est une gmina rurale de la powiat de Mińsk
 Mińsk Mazowiecki est une ville, chef-lieu de la gmina de même nom et de la powiat de Mińsk